IXR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ranchi (India)